Koziary – wieś na Ukrainie w rejonie podwołoczyskim należącym do obwodu tarnopolskiego.

Linki zewnętrzne 
  
 Koziary na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon podwołoczyski